Валерий Казаишвили (; ) — грузинский футболист, полузащитник корейского клуба «Ульсан Хёндэ» и сборной Грузии.

Карьера игрока 
Является воспитанником тбилисской футбольной академии «Сабуртало». Провёл два сезона в высшей лиге Грузии. В 2011 году подписал трёхлетний контракт с нидерландским клубом «Витесс» из города Арнем. В сезоне 2016/17 выступал на правах аренды за польскую «Легию». В июне 2017 года перешёл в американский клуб «Сан-Хосе Эртквейкс».

Карьера в сборной 
С 2009 года вызывается в сборные Грузии разного возраста.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»